Johann Schacht ist der Name folgender Personen:

* Johann Henrik von Schacht (1709–1780), dänischer Generalmajor 
 Johann Hermann Schacht (1725–1805), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Johannes Oosterdijk Schacht (1704–1792), niederländischer Mediziner